Dance Central 3 — музыкальная видеоигра, разработанная и изданная Harmonix в сообществе с Backbone Entertainment. Это третья игра в серии Dance Central. Она была анонсирована на игровыставке E3 2012 во время пресс конференции Microsoft. Игра вышла 16 октября 2012 года на территории Северной и Латинской Америки, и 19 октября 2012 года на территории Европы, Азии, Австралии, и Японии.

Игровой процесс 
Игровой процесс схож на две предыдущие игры серии, в которых игроки повторяют танцевальные движения, которые отслеживаются сенсором Xbox Kinect. Чем точнее игроки танцуют, тем больше очков и прогресс для звёзд они зарабатывают. Повышенный уровень сложности  для игроков означает более сложные движения для повторения.
Новым в  Dance Central 3  является режим экипажа Throwdown, где две команды (или до четырёх), от двух до восьми игроков, идут в серии выступлений, танцевальных боев и мини-игр. Там есть "Keep the Beat" мини-игра, в которой игрок отслеживает ритм и "Make Your Move" мини-игра, в которой игроки соревнуются в составлении порядка на лету. Кроме того, новым в Dance Central 3 является сложность для начинающих, режим сложности для людей совершенно незнакомых с танцевальными играми, и режим вечеринки, где играют случайные песни с маленькой длинностью и мини-игры и, в зависимости от того как люди играют сложность или возрастает, или понижается.

Персонажи 
Все персонажи из предыдущих двух игр серии вернулись с добавлением Rasa и Lima, оба из команды DCI. Несмотря на Dare, MacCoy и Oblio не появились в Dance Central 2, DCI, Lu$h, Hi-Def, Flash4wrd, и Riptide доступны с самого начала, в то время как D-Coy, Murder Of Crows, Glitterati, D-CYPHER, Icon, и Ninj открываются при прохождении. Единственные персонажи, которые не вернулись CYPH-ELITE и ELIOT, потому что оба они вернутся в ближайшее время в серии.

Места

Интересные факты 

 Движение "Oladehin" назван в честь хореографа Kunle Oladehin.
 Движение и танцор "Frenchy" назван в честь хореографа Frenchy Hernandez.

Музыкальные треки

На диске 
Следующие 47 композиций включены в дисковое издание Dance Central 3.

Переносимый контент 
Dance Central 3 позволяет перенести песни из Dance Central и Dance Central 2 за $4.99 (США) за диск. Если физический диск используется для выполнения функции переноса, то пользователю также будет нужен уникальный код из каждой инструкции игры; однако, если используется цифровая версия Dance Central 2, то экспортный код не нужен. Кроме того, если пользователь ранее импортировал оригинальную  Dance Central , то функцию переноса не нужно выполнять.

Загружаемый контент 
Все ранее загруженные песни совместимы с Dance Central 3; однако, любой новый контент, выпущенный после 16 октября 2012 года, совместим только с Dance Central 3.

8 марта 2013 года, Harmonix объявила, что выход новых DLC для Dance Central 3 закончится в марте из-за того, что компания сдвигает свои ресурсы для проектов следующего поколения.

Демоверсия 
Демоверсия доступна для загрузки через Xbox 360 Marketplace, полностью локализована на русский язык. Демо включает 2 персонажа, DCI и Riptide crew и 2 этапа, DCI HQ и Studio 675 (оба персонажа и этапы уже выбраны для игроков, так что нет никакого способа, их изменить). В демоверсии кроме режима для одного игрока, также включен режим Dance Battle для игрока, он также обеспечивает режим вечеринки для игрока, чтобы использовать и все функции режима вечеринки, включенных в демоверсию.

Примечания

Ссылки 
  

Компьютерные игры 2012 года
Игры только для Xbox 360
Танцевальные игры
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры, разработанные Harmonix Music Systems